Gürth ist der Familienname folgender Personen:
 Basilia Gürth (1923–2018), österreichische Malerin, Glaskünstlerin und Äbtissin
 Detlef Gürth (* 1962), deutscher Politiker der CDU (Sachsen-Anhalt)
 Paula Gürth (1908–1974), deutsche Politikerin (SED) und Frauenfunktionärin (DFD)

Gürth in Geographie:

 Gürth (Bad Brambach), ein Ortsteil der Gemeinde Bad Brambach im Vogtlandkreis, Sachsen